Вильбушевич — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вильбушевич, Гдальяху (1865—1943) — инженер, архитектор и промышленник в Эрец-Исраэль.
 Вильбушевич, Евгений Борисович (1874—1933) — советский пианист, композитор.
 Вильбушевич, Моше (1869—1952) — инженер, изобретатель, деятель сионистского движения.
 Вильбушевич-Шохат, Мария Вульфовна (1879—1961) — российская революционерка, деятель сионистского движения.